Alpen – comune della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania

Persone 
 Maddalena di Neuenahr-Alpen – nobildonna tedesca, contessa di Tecklenburg

Altro 
 Alpen Rose –  manga shōjo scritto e disegnato da Michiyo Akaishi
 Contea di Bentheim-Alpen – entità statale storica del Sacro Romano Impero
 Gedanken auf den Alpen – valzer di Johann Strauss figlio

Pagine correlate 
 Alpen Cup